West Salem désigne :

 West Salem (Illinois)
 West Salem (Ohio)

Homonymie de localités aux États-Unis